Blue Valentine, album del 1978 di Tom Waits
Blue Valentine, film del 2010 di Derek Cianfrance, con Ryan Gosling e Michelle Williams
Blue Valentine: an Erotic Romance, romanzo del 2002 di Alison Tyler